Bras d’Or steht für:

 Bras d’Or Lake, ein See in Kanada
 NCSM Bras d'Or (FHE 400), ein experimentelles Tragflügelboot der Royal Canadian Navy
 Logis du Bras d'Or, ein herrschaftliches Wohnhaus in Aix-en-Provence
 Bras d'Or Yacht Club, ein Yachtclub in Baddeck, Nova Scotia, Kanada